

Вулиця Михайла Драгоманова 
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Бахмачі
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Вигоді
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Городоці Хмельницької області
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Жашкові
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Лубнах
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Марганці
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Новограді-Волинському
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця в Покровську
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця в Полтаві
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Раві-Руської
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Рогатині
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Сокалі
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Тернополі
 Вулиця Михайла Драгоманова — вулиця у Хмельницькому

Вулиця Драгоманова 
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Болехові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Борисполі
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Броварах
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Вижниці
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Володимирі-Волинському
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Волочиську
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Гадячі
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Дубно
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Заліщиках
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Здолбунові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Зінькові
 Вулиця Драгоманова — вулиця в Івано-Франківську
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Калуші
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Кам'янець-Подільському
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Києві
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Ковелі
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Козові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Коломиї
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Косові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Костополі
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Кременці
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Ланівцях
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Львові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Лубнах
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Луцьку
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Мукачево
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Острозі
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Полонному
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Рівному
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Рожищі
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Рудному
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Сарнах
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Скалаті
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Стрию
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Фастові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Харкові
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Чернівцях
 Вулиця Драгоманова — вулиця у Чорткові
 Вулиця Драгоманова — вулиця в Яготині